Cebolão - método de afinação da viola caipira
Ou ainda:
Complexo Viário Heróis de 1932 - localizado em São Paulo
Trevo das Palmeiras - localizado no Rio de Janeiro

Veja também 
Cebola
Cebolinha

Desambiguação